Иммобилизация (от  — неподвижный): создание неподвижности в повреждённой или больной части тела
 в медицине, как раздел — десмургия, изучает правила лечения ран, повязки и методы их наложения. А также в микробиологии, реакция ИБТ(иммобилизации бледных трипонем). Используют как специфическую реакцию на сифилис.
 в экономике:
 Иммобилизация оборотных средств — отвлечение, изъятие предприятием, фирмой, компанией оборотных средств из оборота на затраты, не предусмотренные сметой. Также под этим термином может пониматься превращение средств акционерной компании в средства частных владельцев.
 Иммобилизация ценных бумаг — накопление ценных бумаг в депозитарии.
 в банковском деле при расчёте нормативного капитала:
Под иммобилизацией понимается недостаток источников собственных средств на покрытие затрат капитального характера, рассчитываемый как разница между указанными источниками и затратами.
Источники собственных средств рассчитываются как сумма амортизации собственных основных средств, включая основные средства, сданные в аренду; уставного фонда; эмиссионного дохода; фондов банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в том числе фондов переоценки; прибыли (убытков) прошлых лет и текущего года с учетом использования.
Затраты рассчитываются как сумма вложений в здания и сооружения, прочие основные средства; основные средства по арендным и лизинговым операциям; оборудование, требующее монтажа; капитальные вложения и незавершенное строительство; капитальные затраты по арендованным основным средствам.
При отрицательном значении итоговой суммы источников размер иммобилизации принимается равным сумме затрат.

См. также 
 Иммобилайзер (значения)
 Шина (медицина)

Примечания